Хоккейный клуб «Джерузалем Беэрз»— хоккейный клуб из Иерусалима. Основан в 1997 году. В 2016 году была создана команда по хоккею с шайбой в старшей возрастной категории, которая выступает во второй по силе лиги израильского хоккея Лиге Леумит.

История 
История клуба началась в 1995 году, когда в городе Маале Адумим был объявлен набор детей в местный клуб. Первым инструктором был Евгений Рубинштейн.
В 1997 году, был создан клуб «Джерузалем Беэрз» по ин-лайн хоккею. Были созданы команды в различных возрастных категориях. Команда из Иерусалима является многократным чемпионом Израиля по ин-лайн хоккею. Её первыми игроками были: Евгений Лимонов, Валерий Селютин, Павел Терехов, Дмитрий Розенман, Виталий Семёнов, Владимир Свердлов, Евгений Рубинштейн и Евгений Галь. Ряд игроков клуба участвовало в чемпионатах Израиля по хоккею с шайбой. Так например, Станислав Ратнер, пять раз становился чемпионом Израиля, играя за различные команды.
Вследствие развития хоккея в Израиле, была создана команда по хоккею с шайбой для игроков до 18 лет, а с 2016 года в чемпионате Израиля по хоккею с шайбой играет команда в старшей возрастной категории.
Тренирует команду тренер юношеской сборной Израиля, Семён Якубович.
В первом сезоне команда заняла первое место в своей группе и второе место на финальном этапе. В сезоне 2017/2018 команда из столицы Израиля заняла первое место и перешла в высшую лигу. С 2019 года команда не участвовала в чемпионате Израиля и была вновь сформирована перед сезоном 2021/2022 Команда играла в независимой OneIce лиге. После изменений в израильском хоккее, которые произошли в конце 2022 года, команда играла в первом дивизионе израильской национальной хоккейной лиги.

Статистика выступлений команды Джерузалем Беэрз в Чемпионатах Израиля по хоккею с шайбой

Текущий состав 
 Верно на 10 марта 2023

Результаты выступления команды Джерузалем Беэрз 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Л — лига

2017 
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта результатов матчей сыгранных на первом этапе).
 Игры между камандами Джерузалем Беэрз — Ниндзяс и Джерузалем Беэрз — Уайт Беэрз не проводились.

2018

Примечания

См. также

Ссылки 
 Страница клуба Джерузалем Беэрз в фейсбуке 

Хоккейные клубы Израиля
Хоккей